Масатла́н — мексиканский топоним, имеющий разные значения.

Лингвистика 
 Масатланский масатекский язык — масатекский язык, распространённый в некоторых округах на юге Мексики.

Топонимы 
 Масатлан — второй по величине город штата Синалоа.
 Масатлан — муниципалитет в штате Синалоа с административным центром в одноимённом городе.
 «Масатлан» — международный аэропорт близ города Масатлан.
 «Масатлан» — футбольный стадион в одноимённом городе, открытый в июне 2020 года, домашняя арена ФК «Масатлан».

Футбол 
 «Масатлан» — профессиональный футбольный клуб, образованный в июне 2020 года в одноимённом городе; выступает в мексиканской Примере.